Combe (Berkshire), een plaats in het Engelse graafschap Berkshire
 Combe (Herefordshire), een plaats in het Engelse graafschap Herefordshire
 Combe (Oxfordshire), een plaats in het Engelse graafschap Oxfordshire
 Combe (geslacht), geslacht van boktorren
 Combé, een wijk in Paramaribo, Suriname